Светско првенство у одбојци 1998. је било XIV по реду. Ово првенство је одржано од 13. до 29. новембра 1998. у Јапанским градовима Фукуоки, Кобеу, Сендају, Сапору, Кавасакију, Уозу, Хирошими, Осаки, Чиба, Хамамацу, Токију.

Учесници

Група А

Група Б

Група Ц

Група Д

Група Е

Група Ф

Четвртфиналне групе

Група Г

Група Х

Финалне утакмице 

 28. новембар 1998.

 29. новембар 1998.

Утакмице од 5. до 8. места 

 28. новембар 1998.

 29. новембар 1998.

Утакмице од 9. до 12. места 

 28. новембар 1998.

 29. новембар 1998.

Коначан пласман

Састави победничких екипа

Најбољи појединци 
 Најбољи играч (МВП): Рафаел Пасквал ;
 Најбољи поентер: Рафаел Пасквал ;
 Најбољи нападач: Маркос Милинковић ;;
 Најбољи блокер: Густаво Ендреш ;
 Најбољи сервер: Горан Вујевић ;
 Најбољи либеро: Ерик Саливен ;
 Најбољи дизач: Раул Диаго ;
 Најбољи примач сервиса: Родолфо Санчез ;
 Најбољи тренер: Бебето .

Светска првенства у одбојци
Одбојка у Јапану
Одбојка у 1998.